UAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Domingo Faustino Sarmiento di San Juan (Argentina)